Ludowici ist der Name einer Familie deutscher Ziegelfabrikanten aus Jockgrim in der Pfalz:

 Wilhelm Ludowici (1855–1929), deutscher Ziegelfabrikant und Erforscher des römischen Rheinzaberns
 Johann Wilhelm Ludowici (1896–1983), deutscher Ziegelfabrikant
 August Ludowici (1866–1945), Ziegelfabrikant, Förderer der Rebenzucht und Stifter der Jugendstil-Festhalle in Landau in der Pfalz

Sie waren Besitzer der 
 Ludowici Ziegelwerke

Nach einem im 19. Jahrhundert in die Vereinigten Staaten ausgewanderten Mitglied der Familie ist 
 Ludowici (Georgia) im Long County, Georgia benannt

Ludowici ist der Familienname folgender weiterer Personen:
 Babette Ludowici, deutsche Prähistorikerin

 Siehe auch 
 Ludovici; die Schreibweisen gehen öfters ineinander über